Santeri est un prénom masculin finnois pouvant désigner :

Prénom
 (né en 2000), joueur finlandais de hockey sur glace ;
 (né en 1990), joueur finlandais de hockey sur glace ;
Santeri Alkio (1862-1930), homme politique finlandais ;
 (né en 1999), joueur finlandais de football ;
 (né en 2001), joueur finlandais de hockey sur glace ;
 (né en 1977), joueur finlandais de hockey sur glace ;
 (né en 1997), joueur finlandais de football ;
 (né en 1972), joueur finlandais de hockey sur glace ;
Santeri Jacobsson (1883-1955), activiste et homme politique finlandais ;
Santeri Levas (1899-1987), photographe et écrivain finlandais ;
 (1870-1938), homme politique finlandais ;
 (né en 1992), joueur finlandais de football ;
 (1881-1929), journaliste finlandais pro-soviétique ;
Santeri Paloniemi (né en 1993), skieur alpin finlandais ;
 (né en 1994), joueur finlandais de hockey sur glace ;
Santeri Salokivi (1886-1940), artiste peintre finlandais ;
Santeri Siimes (né en 1981), compositeur et organiste finlandais ;
Santeri Väänänen (né en 2002), joueur finlandais de football ;
 (né en 1995), joueur finlandais de hockey sur glace.

Prénom finlandais
Homonymie de prénom